Brückendorf ist ein deutscher Ortsname:
 Brückendorf, Kreis Landsberg (Warthe), Brandenburg, seit 1945: Boguszyniec (Witnica), Ort im Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Brückendorf, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Mostkowo (Łukta), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Brückenort